Lecithodendriidae är en familj av plattmaskar. Lecithodendriidae ingår i ordningen Plagiorchiida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lecithodendriidae 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Lecithodendriidae